

Persone
 Hans Wölpert – sollevatore tedesco
 Jay Wolpert – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Lewis Wolpert – biologo, saggista e scrittore britannico

Altro
 21699 Wolpert – asteroide della fascia principale